Foolish bezeichnet:

 Foolish (Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Ashanti

Siehe auch:
 Foolish Wives (deutscher Titel: Törichte Frauen), US-amerikanisches Filmdrama von Erich von Stroheim
 These Foolish Things (Remind Me of You), Jazz-Lied von Harry Link, Holt Marvell und Jack Strachey